Cette liste présente les personnages de l'univers du manga Ayashi no Ceres de Yū Watase.

Aya 
Née un , elle est du signe astrologique de la balance. Elle a un caractère très déterminé, adore chanter au karaoké, au grand dam de ses ami(e)s, et se remet assez facilement d'événements graves. Rêvant d'aventure, elle refuse d'avoir une vie rangée, d'être un simple mouton dans un troupeau. Son souhait sera exaucé lorsque, à la veille de ses 16 ans, Cérès se réveillera en elle.

Tout d'abord effrayée par Cérès, elle s'habitue progressivement à sa deuxième personnalité, l'aidant parfois et lui demandant de l'aide à l'occasion. Cependant son unique objectif sera de redevenir une collégienne ordinaire et de retrouver Aki. Pour cela elle passera une sorte d'accord avec Cérès, lutter ensemble pour retrouver la robe de plumes de cette dernière.

Elle tombe follement amoureuse de Toya, au grand dam de Yuuhi qui est tout de même pour elle, un ami très cher.

Cérès
C'est une nymphe céleste. Il y a longtemps, elle s'est fait voler son manteau de plumes par un homme et, ne pouvant plus remonter au ciel, a été obligée de se marier avec lui.

D'après la légende un de ses enfants lui aurait indiqué l'emplacement de ce manteau et elle serait remontée au ciel. Cependant Cérès n'a pas retrouvé sa robe, et se réincarne régulièrement dans les filles de la famille Mikage, qui descend de cet homme.

C'est pourquoi depuis longtemps toutes les filles de cette famille doivent, à 16 ans, subir un rite de passage, qui consiste à leur montrer une main momifiée. Si elles réagissent à cette main, alors Cérès est réincarnée en elle et elle est tuée immédiatement...

La conséquence est que Cérès nourrit une profonde haine envers la famille Mikage, et en particulier contre le premier ancêtre qui lui a volé sa robe. Cependant Aya, en qui Cérès se réincarne une nouvelle fois, réussit à échapper à la mort.

Parmi ses pouvoirs, dont on ignore l'étendue exacte, on trouve : le vol, destruction de murs, une sorte d'attaque de feu, un bouclier d'énergie et elle peut soigner les blessures et s’auto-soigner.

Aki

Aki est le frère jumeau d'Aya. Alors que cette dernière est la réincarnation de Cérès, lui est la réincarnation de l'homme (le fondateur) qui, jadis, lui vola sa robe de plumes. En conséquence, Cérès essaye régulièrement de le tuer. Plus ou moins informé de la situation, il accepte de collaborer avec son oncle, qui prétend vouloir aider Cérès. Contrairement à Aya, il ne peut pas vaincre sa deuxième personnalité, et est obligé de lui laisser la place assez vite.

Tooya
Son passé est totalement inconnu, lui-même l'ignore. La seule chose qu'il sait, c'est que quand il s'est réveillé sans aucun souvenir, il n'avait que les noms Mikage et Tooya en tête, c'est pourquoi il est devenu un des serviteurs des Mikage, avec la promesse qu'il retrouvera ses souvenirs.

Il sauvera cependant Aya plusieurs fois, et finalement décidera, par amour, de tout lui sacrifier, renonçant à son passé et trahissant les Mikage. Il n'est cependant pas un humain ordinaire. Tout d'abord, lui seul n'est pas blessé par le pouvoir de Cérès. Ensuite il a une vitesse et des réflexes extraordinaires. Enfin il possède une dague qui fait partie de son corps, il peut la faire sortir de sa main ou de son bras à tout moment.

Et il est le protecteur de la mana c'est la robe de plume de Cérès.

Yuuhi

Beau-frère de Suzumi Aogiri, il a 16 ans et excelle dans la cuisine ainsi que dans les arts martiaux. Il n'est pas en bons termes avec son père s'étant remarié après le départ de sa mère.
Après le mariage de Suzumi et de son frère ce dernier lui proposa de vivre avec eux. Il considère Suzumi comme sa sœur. Chargé par sa sœur de protéger Aya & Cérès, il porte des bandeaux avec le symbole de la nymphe, qu'il ne peut enlever mais qui le protègent.
Voyant d'abord cette protection comme un fardeau, il se rendra compte, petit à petit, qu'il aime Aya, mais cependant ne peut lutter contre l'amour qu'elle porte à Tooya.

Suzumi

Veuve du grand frère de Yuuhi, elle est également une lointaine descendante d'une nymphe céleste, et a ainsi un léger pouvoir de télékinésie. C'est elle qui, sentant le pouvoir d'Aya / Cérès, enverra Yuuhi les sauver. Directrice d'une école de danse, elle fait partie d'une famille influente.
À la mort de son mari elle décida de veiller et de prendre en charge Yuuhi en partie en mémoire de son défunt mari, mais aussi parce qu'elle apprécie beaucoup de Yuuhi.

Chidori

C'est une descendante directe d'une nymphe céleste et a les mêmes pouvoirs que Aya (c'est-à-dire changer d'apparence et avoir les pouvoirs de la nymphe qu'elle possède). Elle rencontre Aya en prenant une photo d'elle alors qu'elle était sous la forme de Céres, en train de voler. Son petit frère fait partie du projet C de la famille Mikage mais il fut sauvé par sa sœur. Après, il commence à habiter avec Aya et les autres, et à les aider. Elle a le même âge que Yuuhi et Aya mais ressemble pourtant à une élève de primaire...

Kagami
C'est le cousin d'Aya et d'Aki. Il a de sombres projets pour Cérès et essaye de créer une nouvelle nymphe.
Il garde Aki sous sa protection pour essayer de réveiller sa mémoire. C'est lui qui promet à Tooya qu'il retrouvera ses souvenirs.

Shuro

Chanteuse célèbre qui malgré son côté masculin, est une femme. Possède aussi du sang de nymphe.

Kyou
C'est un homme mais il porte des bigoudis quand il dort. Il a appris à conduire il y a très longtemps c'est pour cette raison qu'il roule souvent très vite. Il a la manie de s'imaginer des choses lorsqu'il voit Yuuhi et Aya ensemble. Dans l'aventure il est souvent reconnus comme une personnalité connu.

Alexander Alias Alec 
Il est le chef de l'équipe de Kagami ainsi que celui du secteur chargé du développement des armes. C'est aussi un fan de jeux vidéo pour ne pas dire mordu et totalement accro.

Ayashi no Ceres